Collegio elettorale di Nicastro – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Nicastro – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1968 e, ridenominato collegio elettorale di Lamezia Terme, dal 1968 al 1993